

Astronomia
 Weigel, un cratere lunare, intitolato Erhard Weigel
 9315 Weigel, un asteroide

Persone
 Devon Weigel
 George Weigel
 Hans Weigel
 Helene Weigel
 Valentin Weigel

Altro  
 Weigel – famiglia